Навесное  — село в Ливенском районе Орловской области, центр муниципального образования Навесненское сельское поселение.

География 
Расположено у реки Олым, в 30 км юго-восточнее районного центра Ливны.

История 
Село Навесное (Топское, Богоявленское) своё название «Богоявленское» получило по построенному в XVIII веке храму во имя Богоявления Господня.

Село является малой родиной одного из авторов повести «Республика ШКИД» — Г. Г. Белых

Во время Великой отечественной войны в районе Навесное дислоцировались силы 13-й армии. В честь воинов в селе установлен Обелиск Славы.

Население 

 2005 год — 573 человека (268 дворов)
 2011 год — 493 человека

Экономика 
 СП «Навесное» агрофирмы «Сельхозинвест»
 молокоприемный пункт
 хлебопекарня
В селе работает хозяйство, содержащее единственный в Ливенском районе конский табун.

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Навесненское

Населённые пункты Ливенского района